Ockrent ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Ockrent (* 1944), belgische Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Michael Robert Ockrent (1946–1999), britischer Theaterregisseur